Chlupáček může být:
 Chlupáček (Lachnum) – rod vřeckovýtrusných hub
 Chlupáček (Pilosella) – rod bylin z čeledi hvězdnicovitých 
 Chlupáček (příjmení) – české příjmení
 lidový název pro angrešt srstku